Le  2009 est la  du championnat organisé par la NASCAR.

L'événement étant sponsorisé par la société Sprint Corporation, le nom officiel du championnat est la .

Le titre est remporté par Jimmie Johnson.

Au niveau des manufacturiers, c'est Chevrolet qui remporte le championnat.

Repères de débuts de saison

Courses 
Le Pepsi 500 est ajouté au Chase
L'AMP Energy 500 est déplacé plus tard dans la saison
Le Pep Boys Auto 500 est déplacé plus tôt dans la saison et devient une course nocturne.

Engagés

Calendrier des courses de la saison

Résultats et classements

Résultats

Classement 

 Gras: pole position / * : pilote ayant le plus mené lors de la course.

Référence

Lien externe 

Sport automobile en 2009
Sport automobile aux États-Unis
Sport aux États-Unis en 2009
2009
2009